Vunipola ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Vunipola (* 1992), englischer Rugby-Union-Spieler
 Elisi Vunipola (* 1972), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Feʻao Vunipola (* 1969), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Mako Vunipola (* 1991), englischer Rugby-Union-Spieler
 Manu Vunipola (* 1967), tongaischer Rugby-Union-Spieler